Edward Herbert Thompson (1857-1935), diplomatico e archeologo statunitense.
Edward Thompson (ingegnere), ingegnere britannico (1881-1954)
Edward Palmer Thompson (1924-1993), storico, scrittore e pacifista britannico.
Edward Thompson (1697-1742),  politico inglese.